Вацлав Копта:
 Копта, Вацлав (актёр) (род. 1965) — чешский актёр, сын Павла Копты и внук Йозефа Копты.
 Копта, Вацлав (скрипач) (1845—1916) — чешский скрипач.